Gauffin est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1928-1993), compétiteur suédois en ski d'orientation
 (1846-1906), joueur finlandais de basket-ball
 (1848-1923), jardinier et concepteur de parc finlandais
 (1901-1970), joueur d'échecs finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois